Пе́тер Кьер (; ) — датский футболист, вратарь, известный по выступлениям за «Силькеборг» и сборную Дании. Участник Чемпионатов мира 1998, 2002 и чемпионата Европы 2000 года.

Клубная карьера 
В 1983 году Петер начал свою карьеру в клубе «Вайле». В год своего дебюту Кьер выиграл чемпионат Дании. За команду он провел в общей сложности 225 матчей и забил два гола. В сезоне 1991/1992 Петер был вытеснен из состава Бойе Хабекостом, а клуб вылетел в первый дивизион. В 1993 году Кьер перешёл в «Силькеборг» в составе которой он во второй раз выиграл чемпионат, завоевал Кубок Дании и Кубок Интертото 1996. В 1999 году Кьер был удостоен звания Лучшего вратаря года в Дании. За «Силькеборг» он провел 291 матч и забил два гола во всех турнирах.

В 2001 году тренер турецкого «Бешикташа» Кристоф Даум пригласил Кьера в команду. После двух месяцев Даум подал в отставку и Петер попросил руководство аннулировать его контракт. В октябре 2001 года соотечественник Кьера Эббе Сковдаль пригласил его в шотландский «Абердин», который он тренировал. Петер отыграл за клуб два сезона после чего завершил карьеру.

После окончания карьеры Кьер был спортивным комментатором. В 2008 году он полгода проработал в Силькеборге на должности спортивного директора, после чего вновь вернулся на телевидение.

Международная карьера 
Петер был резервным вратарём на Кубке Короля Фахда в 1995 году, Чемпионатах мира 1998 и 2002 годов, а также Евро-2000. 25 апреля 2001 года в прощальном матче Петера Шмейхеля против сборной Словении Кьер дебютировал за сборную Дании в возрасте 35-ти лет, заменив виновника торжества во втором тайме. После этого Петер сыграл ещё в двух встречах отборочного раунда чемпионата мира 2002 — 1 сентября 2001 года он вышел на 12-й минуте матча против Северной Ирландии вместо получившего перелом носа Томаса Сёренсена, а 5 сентября сыграл против Болгарии. Также он провёл один товарищеский матч.

Достижения 

Командные

«Вайле»
 Чемпионат Дании по футболу — 1983

«Силькеборг»
 Чемпионат Дании по футболу — 1993/94
 Обладатель Кубка Дании — 1994
 Обладатель Кубка Интертото — 1996

Международные

Дания
 Кубок Короля Фахда — 1995

Индивидуальные

 Лучший вратарь Дании — 1999

Примечания

Ссылки 
 Danish Superliga statistics

Футболисты Дании
Футбольные вратари-бомбардиры
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Силькеборг»
Игроки ФК «Вайле»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Бешикташ»